Мартино — фамилия и топоним:

Топоним 
 Болгария
 Мартино — село в Кырджалийской области.
 Россия
 Мартино — село в Макушинском районе Курганской области.
 Мартино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Мартино — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Мартино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Имя в дофамильную эпоху 
 Мартино ди Бартоломео (XIV—XV вв.) — итальянский художник.

Фамилия 
 Мартино, Антониетта Ди — итальянская спортсменка по прыжкам в высоту, бронзовый призер Чемпионата мира 2011.
 Мартино, Антонио (1942—2022) — итальянский политик.
 Мартино, Бруно (1925—2000) — итальянский джазовый композитор, певец и пианист.
 Мартино, Владимир Эммануилович (1889—1961) — русский зоолог.
 Мартино, Гарриет (1802—1876) — английская писательница, экономист и социолог.
 Мартино, Гаэтано (1900—1967) — итальянский физиолог и политик, отец Антонио Мартино.
  (1805—1900) — английский священник и писатель-философ.
 Мартино, Жак (род. 1963) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Мартино, Мари (род. 1984) — французская фристайлистка.
 Мартино, Ринальдо (1921—2000) — аргентинский и итальянский футболист.
 Мартино, Ренато Раффаэле (род. 1932) — итальянский куриальный кардинал, ватиканский дипломат, титулярный архиепископ.
 Мартино, Роберт Брайтуэйт (1826—1869) — английский живописец.
 Мартино, Серджо (род. 1938) — итальянский режиссёр и сценарист.
 Мартино, Франческо (1900—1965) — итальянский спортивный гимнаст, двукратный олимпийский чемпион 1924 года.
 Мартино, Херардо (род. 1962) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Мартино, Эжен (род. 1980) — нидерландский легкоатлет-многоборец.
 Мартино, Элис (1972—2003) — английская поп-певица и автор песен.

Составные фамилии 
 Мартино-Лагард, Паскаль (род. 1991) — французский легкоатлет, который специализируется в беге на 110 метров с барьерами.
 Эл Мартино — американский эстрадный певец.

См. также 
 Мартин
 Мартина
 Мартини
 Мартиника
 Сан-Мартино

Примечания